Qareh Gol kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qareh Gol (ort i Iran), Khorasan, 
 Qarah Gol-e Sharqī, ort, Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar